Muhurta (dewanagari मुहूर्त, trl. muhūrta) – godzina indyjska, dawna indyjska miara czasu o wielkości 1/30 części doby, równa czasowi 48 minut.
Muhurta dzieliła się na ghatiki.

Nazwy muhurt

Zobacz też 
 Brahmamuhurta

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Miary czasu w hinduizmie